Amerikai Egyesült Államok
Vaiden (Alabama)
Vaiden (Mississippi)